Peter Andersson peut désigner :

sport
 Peter Andersson, un joueur de basket-ball né en 1958 ;
 Peter Andersson, un joueur de hockey sur glace né en 1962 ;
 Peter Andersson, un joueur de hockey sur glace né en 1965 ;
 Peter Andersson, un joueur de hockey sur glace né en 1980 ;
 Peter Andersson, un joueur de hockey sur glace né en 1991 ;

autres
 Peter Andersson, un acteur ;
 Peter Andersson, un musicien.